La Canadian Association for Equality (CAFE) (Asociación Canadiense para la Igualdad en español) es una organización canadiense sin fines de lucro destinada para varones.

CAFE presenta una serie regular de oradores y charlas, con oradores como Warren Farrell, la profesora de la Universidad de Ottawa Janice Fiamengo y los profesores de McGill, Katherine K. Young y Paul Nathanson. Otros eventos incluyeron una presentación del sociólogo de la Universidad de York, el Dr. Robert Kenedy, sobre la nueva disciplina de los estudios del hombre, una charla de la columnista del National Post Barbara Kay sobre los tribunales de familia y la paternidad, y una charla del sobreviviente de cáncer de próstata Aaron Bacher sobre la salud masculina. El grupo también ha hospedado al antropólogo Lionel Tiger.

Solicitud de caridad 
En marzo de 2014, CAFE recibió el estatus de organización benéfica de la Agencia de Ingresos de Canadá, lo que le convirtió en la primera organización benéfica centrada en los problemas específicos de los varones. Es por ello que se le ha denominado como un grupo de derechos de los hombres, aunque la misma organización lo ha negado. En su solicitud de estatus de organización benéfica, el grupo enumeró organizaciones como el Fondo de Acción y Educación Legal para Mujeres, Egale Canada y Status of Women Canada como participantes potenciales en paneles de discusión y otros eventos de CAFE.

Concierto del Día de la Igualdad 
En mayo de 2014, CAFE organizó un concierto del Día de la Igualdad en apoyo de los derechos de los padres y el proyecto de ley C-560 del diputado conservador Maurice Vellacot, "Una ley para enmendar la Ley de divorcio (paternidad equitativa)". El evento fue programado para llevarse a cabo en Artscape Gibraltar Point, un espacio de actuación en las Islas de Toronto, pero Artscape canceló el evento días antes de lo programado, luego de recibir un correo electrónico que indicaba que el evento podría ser político, en contravención de las políticas de Artscape. Un portavoz de Artscape sugirió que el evento les había sido presentado como "un evento justo y equitativo que era familiar y un festival de música encantador", pero que Artscape había optado por cancelar el evento después de que "se volviera político". El grupo musical Hogtown Brewers se disculpó por su participación, señalando que "no estábamos al tanto de la verdadera naturaleza" de CAFE y sugiriendo que "no habríamos apoyado esta causa a sabiendas". De manera similar, el grupo musical Giraffe sugirió que "sentimos que no estábamos completamente informados sobre qué era lo que se apoya aquí" y que CAFE nos había "engañado intencionalmente en su esfuerzo por atraernos para tocar este espectáculo".

Centro Canadiense para Hombres y Familias 
En 2013, CAFE anunció planes para construir el primer "Centro de Hombres" de Toronto, que se llamará Canadian Centre for Men and Families. Después de una exitosa campaña de capital, el centro abrió en la urbe torontoniana en noviembre de 2014 bajo la dirección del cofundador de CAFE, Justin Trottier. El centro ejecuta una variedad de programas para hombres: consejería y apoyo entre pares, un grupo de paternidad, servicios legales, tutoría para niños y varones jóvenes, y apoyo para varones víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y trauma. El centro ha trabajado para crear conciencia sobre la violencia doméstica contra el varón, y Trottier ha dicho que "hace tiempo que sabemos que las víctimas de violencia doméstica abarcan todas las edades, razas y etnias. Ahora nos estamos dando cuenta de que también abarcan todos los géneros y orientaciones sexuales. Sin embargo, los padres y sus hijos que sufren abusos a menudo no tienen a dónde ir".

Al escribir sobre las tasas de suicidio masculino, Kent Spencer de The Providence llamó al centro "el primer refugio solo para hombres del país en Toronto, que brinda un espacio seguro, apoyo entre pares y servicios para víctimas masculinas de trauma y violencia".

En agosto de 2017, CAFE se convirtió en la primera organización para hombres sobrevivientes de abuso doméstico autorizada por Legal Aid Ontario para proporcionar certificados de asistencia legal.

Población masculina indígena  
CAFE se ha sumado a los llamados para que la Investigación de Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas de Canadá incluya a niños y varones adultos, basándose en el hecho de que el 70% de los indígenas asesinados son hombres. El profesor de la Universidad de Saskatchewan, Rob Innes, ha dicho que "podría no ser la mejor idea" para aquellos que deseen ampliar la investigación para incluir a hombres para aliarse con CAFE. La reportera de -CBC Stephanie Cram, quien calificó a CAFE como "una de las voces más fuertes y controvertidas en el llamado activismo por los derechos de los hombres", escribió que el grupo "socavó" el impulso para incluir a los varones en la investigación. Según Cram, la afirmación de Trottier de que ya se habían realizado muchas investigaciones sobre mujeres aborígenes desaparecidas "simplemente no era cierta". También citó un informe de Statistics Canada de 2016, que encontró que las mujeres indígenas experimentan el doble de la tasa de victimización violenta de los varones indígenas.

Referencias 

Organizaciones de hombres